Vurbitsa kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Vrbitsa (vattendrag), 
 Vrbitsa (ort), Sjumen, Obsjtina Vrbitsa, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar